sór nyelv
 sór nép